Rogers Cup 2017, właśc. Rogers Cup presented by National Bank 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 zaliczany do US Open Series w sezonie 2017 z cyklu Rogers Cup rozgrywany w dniach 7–13 sierpnia 2017 roku w Montrealu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 917 120 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

US Open Series 2017
2017
2017 w Kanadzie